Song Contest (englisch für Gesangswettbewerb) steht für:
 Bundesvision Song Contest
 Eurovision Song Contest
 Junior Eurovision Song Contest
 Türkvizyon Song Contest